Scottish Professional Championship 1946 kann folgende Turniere meinen:
 Scottish Professional Championship 1946 (März), Snookerturnier im März 1946
 Scottish Professional Championship 1946 (Dezember), Snookerturnier im Dezember 1946